Ragazze in uniforme (Mädchen in Uniform), film diretto da Leontine Sagan (1931)
Ragazze in uniforme (Mädchen in Uniform), film diretto da Géza von Radványi (1958)